Wolfe steht für:
 Wolfe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wilcox Trux, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller

Wolfe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wolfe City, Stadt in Texas
 Wolfe County, County in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Wolfe-Creek-Krater-Nationalpark in Western Australia
 Wolfe Island (Ontario) im Sankt-Lorenz-Strom
 Wolfe Island (Nova Scotia) bei Nova Scotia

Siehe auch:
 Woolf
 Woolfe